Родах:

 Родах — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Родах — река в Германии, протекает по землям Тюрингия и Бавария.